Positivo y positividad pueden referirse a:

Matemáticas
 Número positivo, número mayor que cero.
 Signo más
 Positivo definido, concepto algebraico.

Ciencias naturales
 Bacteria grampositiva
 Polaridad positiva ("polo positivo")
 magnético: polo magnético
 eléctrico: ánodo
 Carga positiva (carga eléctrica)
 Falso positivo (desambiguación)

Ciencias sociales
 Positivismo, corriente filosófica.
 Derecho positivo, concepto jurídico.

Tecnología
 Lo contrario al negativo fotográfico, obtenido de este por un proceso de positivado.
 Órgano positivo, un tipo de órgano portátil.

Otros usos 
 Optimismo, estado de ánimo.

Enlaces externos